In 1976/77 werd de vijftiende editie van het Algerijns voetbalkampioenschap gespeeld voor voetbalclubs uit Algerije, destijds heette de competitie Nationale 1. JS Kawkabi werd kampioen

Eindstand
De clubs kregen drie punten voor een overwinning, twee voor een gelijkspel en een voor een nederlaag.

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Algerijns voetbalseizoen
Competitievoetbal 1976/77